Achille Eugène Finet – botanico francese
 Louis Finet – cavaliere belga
 Paul Finet – politico e sindacalista belga